Сюй Сяоми́н (; ) — китайский кёрлингист, в мужской команде КНР второй на  и третий на . Тренер по кёрлингу.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото (, , , , , , ), серебро (), бронза (, ).
 Зимние Универсиады: бронза (2009).
 Зимние Азиатские игры: золото (2017), бронза (2003, 2007).
  (в составе команды «Мир»): золото (2008), серебро (2016).
 Тихоокеанско-азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: золото (2006), бронза (2005).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Женат на южнокорейской кёрлингистке Ким Джисон, которая была скипом женской команды Южной Кореи на . У них один ребёнок.

Примечания

Ссылки 
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Xiaoming Xu»
 Сяомин Сюй - Досье - Кёрлинг - Eurosport

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Чемпионы Тихоокеанско-Азиатского региона по кёрлингу
Призёры Универсиад в кёрлинге
Чемпионы Азиатских игр по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Китая